Андрей Юльевич Кистяковский (26.04.1912, Киев — 1986, Москва) — советский военный строитель, инженер-полковник.

Участник Великой Отечественной войны. Преподаватель Московского военно-инженерного училища. После выхода в запас работал в МИСИ. Доктор технических наук.

Известный спортсмен, рекордсмен СССР по плаванию. Заслуженный мастер спорта СССР. Судья всесоюзной категории по водному поло (1954). Тренер и вице-президент технического комитета по водному поло Международной федерации плавания.

Автор многих публикаций в сфере его профессиональных интересов.

Происхождение 
Принадлежал к известной семье украинских интеллигентов — общественных деятелей, ученых и педагогов, оставивших заметный след в жизни России конца XIX — начала XX веков.

Дед — правовед, один из деятелей украинского национального движения 1860—1880-х годов, профессор Киевского университета А. Ф. Кистяковский (1833—1885).

Отец — юрист Юлий Александрович Кистяковский (1872—1920). В 1906—1907 годах Ю. А. Кистяковский преподавал математику в киевской Фундуклеевской гимназии, среди его учениц в которой была Анна Горенко.

Мать — Вера Альбертовна, в девичестве Соловейчик, (1874—1955). Известна своим участием в организации первых детских садов в Советской России.

Профессиональная деятельность 
В армии с 1934 года. Служил в инженерных войсках. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 21 сапёрной бригаде Юго-Западного фронта. Преподавал в Московском военно-инженерном училище. Кандидат технических наук (1954). В отставке с 1960 года.

Руководил кафедрой спортивных сооружений в МИСИ. На основе анализа архитектурной типологии физкультурно-спортивных комплексов, опыта проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений в СССР и за рубежом им были сформулированы функциональные, физико-технические, конструктивные и технико-экономические требования к проектированию таких зданий и различных элементов их интерьеров.. Доктор технических наук (1981). Профессор.

Спортивные достижения 
А. Ю. Кистяковскому удалось совместить успешную профессиональную деятельность в области архитектуры и строительства с не менее профессиональным участием в спорте.

С юных лет занимался плаванием. В 1928 году был включен в сборную команду Москвы по водному поло. В 1933 году установил рекорд СССР в плавании на 300 м на боку. В чемпионате СССР 1934 года занял третье место в плавании на спине на 200-метровой дистанции. В 1935 году стал первым советским спортсменом, освоившим новый стиль плавания — баттерфляй и продемонстрировавшим его на официальных соревнованиях на 50-метровой дистанции. В 1936 году столичные пловцы, в числе которых был и А. Ю. Кистяковский, одержали общекомандную победу в чемпионате СССР по плаванию.

В 1945 и 1946 годах команда ватерполистов ЦДКА, членом которой был А. Ю. Кистяковский, выигрывала чемпионат СССР.

Заслуженный мастер спорта СССР по водному поло.

Тренерская и общественная деятельность 
В 1950-е годов тренировал пловцов и ватерполистов МГУ, команды «Буревестник» и др. Участвовал в подготовке сборной СССР по водному поло к Олимпийским играм в Мельбурне. За три месяца до открытия в 1964 году Олимпиады в Токио был назначен старшим тренером команды.

На долгие годы оставил свой завет ватерпольным тренерам: «Развивайте свои преимущества! А недостатки скрывайте при помощи командных действий».

На мельбурнском конгрессе Международной федерации плавания (ФИНА) А. Ю. Кистяковский был введён в состав технического комитета по водному поло. Впоследствии он стал вице-президентом этого комитета.

Семья 
Сестра — Марианна Юльевна Кистяковская (1906—1981) — доктор педагогических наук, автор многочисленных публикаций в области развития и воспитания детей раннего возраста.

Брат — Игорь Юльевич (1910—1996) — энтузиаст использования научно-практических рекомендаций, отечественных и зарубежных исследований с целью совершенствования техники плавания и повышения тренированности пловцов. Создатель методик начального обучения плаванию, первый руководитель детско-юношеской спортивной школы плавания «Динамо» в Москве. Заслуженный тренер СССР.

Двоюродный брат А. Ю. Кистяковского — химик Георгий Богданович Кистяковский (1900—1982) эмигрировал из страны после гражданской войны, жил в США и был активным участником проекта создания первой атомной бомбы.

Жена — Рогнеда Сергеевна, в девичестве Муромова, (1915—1959) — племянница писателя Б. С. Житкова.
Сын — Андрей Андреевич Кистяковский (1936—1987) — советский переводчик, соавтор перевода (1982) первого тома трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Правозащитник.

Награды 
 Медаль За боевые заслуги (1944)
 За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1945)
 Орден Красной Звезды (1950)
 Орден Красного Знамени (1954)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)

Библиография 
Работы по спортивной тематике:

 Кистяковский А. Ю. Водное поло. Учебное пособие для секций коллективов физической культуры — М.: ФиС, 1949. — 116 с.
 Кистяковский А. Ю. Организация и судейство соревнований по водному поло — М.: ФиС, 1953. — 88 с.
 Кистяковский А. Ю., Оболенский В. А., Поджукевич В. П., Штеллер И. П. Водное поло. В помощь тренерам / Учебное пособие для занятий со спортсменами-разрядниками. — М.: ФиС, 1956. — 191 с.
 Кистяковский А. Ю. Водное поло. (Из опыта работы моск. коллектива ватерполистов МГУ «Буревестник») — М.: Сов. Россия, 1957. — 31 с.
 Гильд А. П., Кистяковский А. Ю. и др. Водное поло. Учебное пособие для тренеров / под общ. ред. заслуж. мастера спорта А. Ю. Кистяковского. — М.: ФиС, 1963. — 207 с.
 Кистяковский А. Ю. Судейство соревнований по водному поло — М.: ФиС, 1972. — 87 с.
 Кистяковский А. Ю. Судейство соревнований по водному поло — М.: ФиС, 1979. — 96 с.
 Кистяковский А. Ю. Сильнейшие команды мира по водному поло — М.: ФиС, 1985. — 110 с.

Работы по проектированию спортивных сооружений:

 Кистяковский А. Ю. Открытые искусственные бассейны для плавания. Автореферат диссертации, представленной на соискание учёной степени к.т. н. — М.: МИСИ, 1954. — 12 с.
 Кистяковский А. Ю. Простейшие сооружения для плавания — М.: ДОСААФ, 1959. — 80 с.
 Кистяковский А. Ю. Проектирование городских спортивных сооружений / Учебное пособие для инж.-стр. вузов и факультетов — М.: Стройиздат, 1965. — 254 с.
 Кистяковский А. Ю. Проектирование спортивных сооружений / Учебное пособие для строит. спец. вузов — М.: Высш. школа, 1973. — 280 с.
 Кистяковский А. Ю. Олимпийские комплексы спортивных сооружений: обзор — М.: ЦИНИС, 1976. — 85 с.
 Кистяковский А. Ю. Малые крытые бассейны для массовых занятий плаванием — М.: ЦИНИС, 1977. — 72 с.
 Кистяковский А. Ю. Проектирование спортивных сооружений / Учебное пособие для строит. спец. вузов. 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1980. — 328 с.
 Кистяковский А. Ю. Функционально-технические основы проектирования спортивных зданий и сооружений для различных режимов эксплуатации. Автореферат диссертации, представленной на соискание учёной степени д.т. н. — М.: МИСИ, 1981. — 51 с.
 Кистяковский А. Ю. и др. Элементы объёмно-планировочных решений гражданских зданий массового строительства — М.: МИСИ, 1989. — 59 с.

Комментарии

Примечания 

Военные инженеры
Полковники (СССР)
Кандидаты технических наук
Преподаватели Московского государственного строительного университета
Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Ватерполисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Спортивные функционеры СССР
Ватерпольные тренеры СССР
Спортивные теоретики
Заслуженные мастера спорта СССР
Судьи СССР по водному поло
Судьи всесоюзной категории
Инженер-полковники (СССР)